MTK peut signifier :

  de l'Aérodrome de Makin
 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, syndicat en Finlande
 MTK Budapest, club sportif de Budapest en Hongrie
 MTK Hungária FC, un club de football de Budapest en Hongrie
 Arrondissement de Main-Taunus
 Main-Taunus-Kreis, un Kreis de la Hesse, en Allemagne  
 MediaTek, un concepteur taïwanais de puces pour la navigation 
 Montauk, New York, ville de l'état de New York
 Mount Kisco, New York,  ville de l'état de New York